A MICA (Missile d'Interception et de Combat Aérien) francia légiharc-rakéta, a Mirage 2000 és a Rafale vadászrepülőgépek fedélzeti fegyvere. A rakéta fejlesztése 1982-ben indult, az első indításait 1991-ben végezték. A Francia Légierőben a Super 530 és az R550 Magic II rakétákat váltja le.

Jegyzetek

További információk 

Légiharc-rakéták
Franciaországban kifejlesztett fegyverek